Маяк Харст-Пойнт () — маяк, расположенный в Харст-Пойнт в графстве Хэмпшир, Великобритания.

Первый маяк Hurst Tower располагался на юго-западе старого замка Харст (Hurst Castle) и был возведен в первый раз 29 сентября 1786 года. Иосиф Хаддарт (Joseph Huddart) контролировал его строительство. В 1812 году эта башня была дополнена новой, более высокой.

В связи с расширением замка с 1865 по 1873 годы, оказалось необходимым измерить положение маяка. В 1866 году белая круглая башня с красным фонарем была построена, чтобы заменить башню Харст. В 1911 году этот маяк был сам заменен красной квадратной башней из металла, стоящей на стальных балках, прикрепленных к стене замка.

Между тем, в 1867 году маяк был заменен на автономный - 26 метровую башню, построенную на конце косы Харст, который до сих пор работает. Он открыт для посетителей, но добраться туда можно только пешком или на лодке.

Примечания

Ссылки 
 Hurst Point Lighthouse

Харст-Пойнт